Коревичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Коревичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Коревичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.